Дискография британской рок группы Asking Alexandria состоит из шести студийных альбомов, двух EP, четырнадцати видеоклипов и 22 синглов.

Альбомы

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Мини-альбомы

Альбомы ремиксов

Синглы

Видеоклипы 
{|class="wikitable"
! Год
! width="350"| Название
! Режиссёр
! Ссылка
|-
|rowspan="1" align="center"| 2009
| «The Final Episode (Let’s Change the Channel)»
|rowspan="2"| Robby Starbuck
| 
|-
|rowspan="2" align="center"| 2010
| «A Prophecy»
| 
|-
| «If You Can’t Ride Two Horses at Once… You Should Get Out of the Circus»
|Nicholas Scott Chiasson
| 
|-
|rowspan="3" align="center"| 2011
| «Closure»
|Thunder Down Country
| 
|-
|«To the Stage»
|rowspan="6"| Frankie Nasso
| 
|-
|«Not the American Average»
| 
|-
|rowspan="3" align="center"| 2012
|«Reckless & Relentless»
| 
|-
|«Dear Insanity»
| 
|-
|«Breathless»
| 
|-
|rowspan="3" align="center"| 2013
|«The Death of Me» (Rock mix)
| 
|-
|«Run Free»
|Неизвестно
| 
|-
|«Killing You»
|rowspan="1"| Frankie Nasso
| 
|-
|align="center"|2014
|«Moving On»
|Неизвестно
| 
|-
|align="center"|2015
|«I Won’t Give In»
|Неизвестно
| 
|-
|rowspan="3" align="center"|2016
|«The Black»
|rowspan="2"| Ramon Boutviseth  
| 
|-
|«Let it Sleep»
| 
|-
|«Here I Am»
|Steven Contreras
| 
|-
|align="center"|2017
|«Into The Fire»
|Jensen Noen
| 
|-
|2018
|«Alone In A Room»
|Steven Contreras
|https://www.youtube.com/watch?v=4cHb8AJDR5Y 
 
  [20]

Примечания 

Asking Alexandria
Asking Alexandria